Shari bezeichnet:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Shari (Vorname)
 eine Entrindungstechnik bei der Zucht von Bonsais, siehe Bonsai#Entrinden
 eine Stadt im Nordosten Japans, siehe Shari (Hokkaidō)

Siehe auch:
 Shary
 Schari
 Schary